Distretto di Mollepata – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Mollepata – distretto del Perù nella regione di La Libertad